Die Liste der Polizeiruf-110-Regisseure führt alle Regisseure auf, die für die Krimireihe Polizeiruf 110 des DFF, des Fernsehens der DDR sowie der ARD bisher tätig waren. Insgesamt waren dies bis heute 133 Regisseure in 367 Folgen. (Stand: 25. März 2018).

Siehe auch 
 Polizeiruf 110
 Liste der Polizeiruf-110-Folgen
 Liste der Polizeiruf-110-Ermittler

Weblinks 

 
 Polizeiruf 110 auf ARD.de
 Videos zum Polizeiruf 110 in der Das Erste Mediathek
 Episodenführer bei krimi-daten.de (nicht offizielle Fanseite)

Das Erste
!Regisseure